Krishna (acteur), Indiaas acteur
Krishna (god), een van de meest aanbeden goden in het hindoeïsme
Krishna (rivier), een van de langste rivieren van India met ongeveer 1300 kilometer in lengte
Krishna (district), een district in de Indiase staat Andhra Pradesh